Джереми Аллен Фридмэн — американский артист, участник группы The Neighbourhood. Он является одним из двух гитаристов группы, а также бэк-вокалистом.

Карьера 
Джереми — гитарист и бэк-вокалист рок-группы The Neighbourhood, которые наиболее известны своим дебютным альбомом I Love You Фридман и его коллеги по группе собрались вместе в 2011 году, он и группа выпустили свой дебютный extended play (EP). I’m Sorry... в мае 2012 года.

В альбом вошел их хитовый сингл Sweater Weather, который занял 1-е место в чарте альтернативных песен Billboard.

Ссылки 

Гитаристы США